Línea 50 puede referirse a:

 Línea 50 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 50 de colectivos de Córdoba, Argentina.
 Línea 50 de autobuses de Barcelona.
 Línea 50 de autobuses de Madrid.
 Línea 50 de los Transportes Urbanos de Zaragoza.